Ricreazione – pausa scolastica di circa 10-15 minuti fra due lezioni
Ricreazione – album di Malika Ayane
Ricreazione – serie animata
Ricreazione - La scuola è finita – film animato basato sulla serie televisiva